Inkubation (lat. incubare „aufliegen“, „ausbrüten“) hat verschiedene Bedeutungen:

in der Biologie:
 Ausbrütung von z. B. Vogeleiern mit Wärme, bis Jungtiere schlüpfen, siehe Brut
 Anzüchtung beispielsweise von Zellkulturen oder Bakterienkulturen in einem Wärmeschrank, siehe Inkubator (Biologie)
 Einwirken lassen von Enzymen, Antikörpern etc. auf ein Substrat

in der Medizin:
 die Etablierung und Vermehrung von Krankheitserregern im Körper (siehe auch: Inkubationszeit)
 das Aufziehen von Frühgeborenen in einem Brutkasten, siehe Inkubator (Medizin)
 der Tempelschlaf in der Antike, siehe Enkoimesis

in der Psychologie:

 Inkubation (Psychologie), Inkubation im Zusammenhang mit traumatischen Erlebnissen bzw. Problemlösen
 Trauminkubation, eine moderne Traumtechnik, bei der durch einen Traum eine Antwort oder Lösung auf eine persönliche Frage oder ein Problem durch eine Fragestellung vor dem Schlafengehen inkubiert wird.
 im übertragenen Sinne unbewusstes Ausbrüten von Ideen in einer Entspannungsphase nach intensiver Denkphase, siehe Enkoimesis (Tempelschlaf) und Phasen des kreativen Prozesses#Inkubation

Siehe auch:
 Inkubator
 Incubus (Dämon)
 Business incubator